Družina raket R-7  () je serija sovjetskih raket, ki izhajajo iz prve medcelinske balistične rakete na svetu - R-7 "Semjorka".

R-7 Semjorka se ni izkazala za praktično kot medcelinska balistična raketa, se je pa zelo veliko uporabljala v sovjetskem in ruskem vesoljskem programu. Derivati R-7 so Vostok, Voshod in Sojuz. R-7 ima prepoznavno konfiguracijo s štirimi potisniki okrog glavnega motorja.

Vsi ruski oziroma sovjetski vesoljski leti s človeško posadko so bili na raketah iz družine R-7. Različice raket R-7 so številčno najbolj pogosto izstreljene velike rakete.

Različice

Sklici

Zunanje povezave 
 Raketa R-7  na spletišču ruskega vesoljskega pogodbenega podjetja Energija

Ruske nosilne rakete